SDG est un code qui signifie :
 La livre soudanaise, la monnaie du Soudan, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire : initiales utilisées entre autres par Jean-Sébastien Bach pour signer ses œuvres ;
 Sustainable Development Goals ou, en français, Objectifs de développement durable (ODD), un ensemble de 17 objectifs mondiaux interdépendants établis par l'Assemblée générale des Nations unies ;
 Service de gestion

Sigle de 3 caractères